Von Paris ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:
 Dionysius von Paris (bl. im 3. Jahrhundert), Bischof, Märtyrer und Heiliger
 Genoveva von Paris (um 422–um 502), Heilige
 Germanus von Paris (496–576), Heiliger
 Johannes von Paris (um 1255/60–1306), Philosoph und Theologe
 Matthäus von Paris (um 1200–1259), Chronist, Historiograph und Kartenzeichner

Es ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich August Paris (1811–1893), preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Paris (1844–1931), preußischer Generalleutnant
 Johann Wilhelm August Paris (1860–1925), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Jean de Paris